Карякин — русская фамилия. Известные носители:

Карякин 
 Карякин, Алексей Вячеславович (род. 1980) — политический деятель Луганской Народной Республики.
 Карякин, Андрей Иванович (1894—1951) — генерал-майор.
 Карякин, Борис Иванович (1924—1988) — советский организатор производства
 
 Карякин, Владимир Юрьевич (род. 1989) — белорусский музыкант, автор песен, режиссер, саунд-продюсер.
 Карякин, Игорь Вячеславович (род. 1974) — российский орнитолог.
 Карякин, Макар Борисович (1790—1863) — надворный советник, участник Отечественной войны 1812 года, кавалер ордена Святого Георгия.
 Карякин, Николай Алексеевич (1902—1985) — советский учёный, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.
 Карякин, Олег Борисович (род. 1954) — советский и российский уролог.
 Карякин, Пётр Петрович (1925—1976) — омский писатель, скульптор.



См. также